Кадафаш (Гойш) — район в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Кадафаш (Селорику-да-Бейра) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.